

Patronymie 
 Augusto Ramirez Ocampo (vers 1934-2011), maire de Bogota, ministre des Relations extérieures de Colombie, membre de l’Assemblée constituante colombienne de 1991 et fonctionnaire du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
 Brian Ocampo (1999-), footballeur uruguayen.
 David Samanez Ocampo (1866-1947) était un homme de politique péruvien.
 Guillermo García Ocampo alias Billy Pontoni (1954- ) est un musicien colombien.
 Jahir Ocampo (1990-), plongeur mexicain.
 Juan Jesús Posadas Ocampo (1926-1993) est un cardinal mexicain.
 Matías Ocampo (2002-), footballeur uruguayen.
 Mónica Ocampo (1987-) est une footballeuse mexicaine.
 Octavio Ocampo (1943- ) est un peintre mexicain. 
 Silvina Ocampo (1903-1993) est un écrivain argentin.
 Víctor Ocampo (1999-) est un coureur cycliste colombien.
 Victoria Ocampo (1890-1979) était une femme de lettres argentine.

Toponymie 
 Ocampo est une ville des Philippines.
 Le département de General Ocampo est une des 18 subdivisions de la province de La Rioja, en Argentine.
 le Michoacán de Ocampo est un État du Mexique.
 Ocampo est une municipalité
 Ocampo est le chef-lieu de la municipalité du même nom
 Ocampo est un cratère sur Mars

Homonymie de patronyme